Sint-Jansbeek of Sonsbeek, een beek in de omgeving van Arnhem;
Park Sonsbeek, een park in Arnhem
Huis Sonsbeek, een landhuis in Park Sonsbeek
Sonsbeek (kunsttentoonstelling)